USS Valley Forge puede referirse a:

  fue un portaaviones clase Essex, posteriormente nombrado USS Princeton.
  fue un portaaviones clase Essex, asignado en 1946, convertido a buque de asalto anfibio (LPH-8) y dado de baja en 1970.
  fue un crucero de misiles guiados clase Ticonderoga asignado en 1986 y dado de baja en 2004

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos